Saint Peters  oder St. Peters ist der Name folgender Orte:

 Saint Peters (Missouri), Stadt im St. Charles County, Missouri, Vereinigte Staaten
 St. Peters (Ort auf Montserrat), Ort im St. Peter’s Parish, Montserrat, Vereinigtes Königreich
 Saint Peter’s (St. Kitts), Ort im Saint Peter Basseterre Parish, St. Kitts, St. Kitts und Nevis

Saint Peters ist der Familienname folgender Personen:
 Crispian St. Peters (eigentlich Robin Peter Smith; 1939–2010), englischer Sänger

Siehe auch: 
 Peterskirche, Kirchen
 Peterskloster, Klöster
 Sankt Peter
 Saint Peter